Codobatură  se poate referi la:

 Regnul Animalia
 Codobatură – păsări de dimensiuni mici, din familia Motacillidelor;
 Codobatură albă
 Codobatură galbenă

Filme
 1964 Armata codobaturilor (Армия „Трясогузки“) – film în regia lui Aleksandr Leimanis
 1968 Armata codobaturilor din nou în luptă (Армия „Трясогузки“ снова в бою) – film în regia lui Aleksandr Leimanis